Xochiltepec bezeichnet:

 Xochiltepec (Chiapas), Ort in Mexiko
 Xochiltepec (Puebla), Ort in Mexiko
 Municipio Xochiltepec, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Puebla